De Europese kampioenschappen judo 2021 waren de 32ste editie van de Europese kampioenschappen judo voor mannen en vrouwen en werden gehouden in de Altice Arena in Lissabon, Portugal, van 16 tot en met 18 april 2021. Aan het toernooi deden 359 judoka's mee, afkomstig uit 45 landen.

Resultaten

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel 

Europese kampioenschappen judo
Judo in 2021
Judo in Portugal
Sportevenement in Lissabon
Judo